.onion
Cebola em inglês

Localidades

Onion Creek

Outros
The Onion
Onion Studios

Desambiguação